zxx – codice ISO 639-3 della lingua o linguistic cotet